Ženská čtyřhra Connecticut Open 2017 probíhá v druhé polovině srpna 2017. Do deblové soutěže newhavenského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu je indicko-rumunský pár Sania Mirzaová a Monica Niculescuová.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený kanadsko-čínský pár Gabriela Dabrowská a Sü I-fan, který ve finále zdolal australské turnajové dvojky Ashleigh Bartyovou a Casey Dellacqaovou. Po dvousetovém průběhu 3–6 a 6–3 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–8]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly druhou společnou trofej. Gabriela Dobrowsá vybojovala pátý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Sü to bylo šesté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Sania Mirzaová /  Monica Niculescuová (1. kolo)
  Ashleigh Bartyová /  Casey Dellacquová (finále)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Květa Peschkeová (1. kolo, skreč)
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (vítězky)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Connecticut Open
Tenis v USA v roce 2017
WTA Tour 2017